Atitlán bezeichnet
 einen See in Guatemala, siehe Lago de Atitlán
 einen Vulkan in Guatemala am gleichnamigen See, siehe Atitlán (Vulkan)
 eine Stadt in Guatemala am Ufer des gleichnamigen Sees, siehe Santiago Atitlán